Аббасгулу хан Кенгерли (; ? — 1812) — правитель Нахичеванского ханства.

Биография 

Аббас Кули-хан родился в семье Муртаза Кули-хана, который происходил из рода Мурадханлу тюркского племени Кенгерли.

В 1779 году Керим-хан Зенд скончался, и в персидской державе вновь воцарилось безвластие. В начале 1780-х годов при поддержке эриванского Гусейн Али-хана, царя Картли-Кахетии Ираклия II и карабахского Ибрагим Халил-хана главой нахичеванцев был объявлен Аббас Кули-хан Кенгерлы.

В 1783 году военное счастье склонилось на сторону Али Мурад-хана: Имам Кули-хан Урумийский был убит, и Аббас Кули-хан Нахичеванский, невзирая на покровительство Ибрагим Хана Карабахского, вынужден был уступить своё место двоюродному брату Джафар Кули-хану.

В январе 1792 года, памятном «визитом» под стены Нахичевани 11-тысячного войска Ибрагим Халил- хана Карабахского и его шурина Омар-хана Аварского. Оба правителя были знамениты своими военными походами, но если нога карабахца уже топтала нахичеванскую землю, то дагестанский горец ступал на неё впервые.

Войска азербайджанских ханов насчитывали в отдельности не более нескольких тысяч человек, тогда как объединённые силы Ага Мухаммед-хана достигали 50 тысяч. Поэтому все ханы подчинились, за исключением Ибрагим Халил-хана Карабахского и Гусейн-хана Эриванского, рассчитывавших отсидеться в своих мощных крепостях Шуша и Эривань. Подчинился и Келб Али-хан. Находчивый кенгерлинец отправил к Ага Мухаммед-хану заложником верности своего брата Аббас Кули-хана, убив тем самым двух зайцев: сохранив Нахичеванское ханство и избавившись от своего вечного соперника.

Столица ханства была занята отрядом персидских войск, и его начальник имел распоряжение Ага Мухаммед-шаха о переселении жителей во внутренние провинции Ирана. Чтобы не допустить разграбления своих земель, не имея возможности противостоять многочисленной персидской армии, сама численность которой в несколько раз превосходила все население ханства, Келб Али-хан сам выехал навстречу Шаху, в Ардебиль. Тем не менее, фарраши Ага Магомеда схватили его. Келб Али-хан подвергся экзекуции, применяемой в Персии для наказания непокорных вассалов. Особым инструментом ему выкололи глаза. Ослеплённый был заключён в застенок, Нахичеванское ханство разорено, население частично угнано в Персию; на место правителя посажен брат Келб-Али Хана -
послушный Шаху Аббас Кули-хан.

В 1801 году Келб-Али Хан достигает своей заветной цели — он возвращает себе власть в Нахичевани, низложив своего брата. Возмущённый Фетх-Али шах немедленно посылает в Тебриз сердара с приказом собрать ополчение и восстановить в Нахичевани Аббас Кули-хана.

...Аббас-Кули-хану шах Персидский дал войско и одного сердаря; — докладывали в Тифлис лазутчики-армяне, — оба они прибыли в Тавриз и собирают Адзербейджанские войска, намерены прийти в Нахичевань и выгнать тамошнего хана, на место коего возвести помянутого Аббас-Кули-хана; от Мегмед-хана и Келб-Али-хана требуют тафиркэ, т. е. Татарские аулы.
Ежели не отдаст, то прибудут в науруз и завладеют крепостью Эриванскою; после же науруза намерен шах персидский прийти сюда.

Одновременно Главнокомандующий на Кавказе генерал П. Цицианов установил контакт с Аббас Кули-ханом, через которого рассчитывал получить помощь во время новой, планируемой на весну 1805 года экспедиции. Главный конкурент Келб-Али хана сразу пошёл на сближение и обещал привести россиян в Нахичевань. В декабре 1804 года Цицианов докладывал Александру I, что Аббас-Кули Хан находится в крепости Сисиан и «ожидает моего повеления с 500 русского войска и 4 пушками взять Нахичевань своим народом, его окружающим в Сисиане, но сего исполнить прежде весны и мая месяца по непроходимым снегам и крутым горам невозможно».

Всю весну и лето 1805 года не прекращались тайные сношения русского главнокомандующего с Аббас Кули-ханом — готовилась экспедиция в Эриванское и Нахичеванское ханства. В Карабахе развернулись бои между группировкой российских войск и переправившейся через Араке по Худаферинскому мосту кавалерией Аббаса Мирзы. Военная кампания развивалась для русских вполне удачно, что позволяло рассчитывать на дальнейшее продвижение в Эривань и Нахичевань. 14 августа Цицианов направил Аббас Кули-хану «Обращение к нахичеванским ахундам, муллам, бекам и старшинам», в котором убеждал их в прелестях российского подданства. О Келб-Али Хане в
бумаге говорилось следующее: «...Что же касается до Келб-Али-хана, вы видите, сколько он вам разорения делает, целые два года приводя в ваши пределы персиян, потравляющих ваш хлеб и лишающих вас пропитания, а что хуже всего, что может быть и переселят вас как эриванцев, по его коварству». От Аббас Кули-хана
Павел Дмитриевич требовал в знак покорности аманата, а также обещания платить в будущем дань в обмен на трон нахичеванского правителя: «Письмо вашего высокостепенства я имел удовольствие получить и благодарю вас за оное, похваляя за изъявление вами желания быть со всем своим владением в высоком подданстве Всероссийской Империи и уверяю при том, что чрез сие найдёте вы истинное своё счастье и благоденствие. Со всем тем не могу не сказать вам со всею сродною
мне откровенностью, что иначе не можете быть приняты в покровительство Всероссийское, как дав в аманаты сына своего и дань, которую ваше высокостепенство по чистой своей совести назначите — преимущество, какового от меня ни один ещё из здешних ханов не имел!». В письмах затрагивались конкретные вопросы похода в Нахичевань, например, обеспечение русских войск продовольствием, фуражом, проводником. Обсуждалась и «проблема» Келб-Али хана. «Наконец должен сказать, — писал Аббас Кули-хану Цицианов, — что мне необходимо нужно иметь в своих руках Келб-Али-хана, который в прошлом году столь многое сделал мне помешательство, да и теперь можно почти ожидать, что он не оставит происками своими вредить пользам вашего высокостепенство, если вы к тому средство какое предвидите, прошу сообщить мне о том». . На это Аббас-Кули Хан отвечал: «Врассуждении же Келб-Али-хана, недостойного вами упоминания, изволили писать, кто он такой и что он может сделать ? Бог даст, что он связанный прислан будет к вашей светлости». С выдачей Цицианову заложника Аббас Кули -хан тянул, требуя, в свою очередь, от князя дополнительных гарантий в виде Императорской жалованной грамоты:«... Что-ж касается до моей медленности, что я поздно вашу светлость стал утруждать, было причиной то, что так как Баба-хан — человек глупый и недоразумлевый, то я полагал, что из находящихся у него аманатов освободит кого-нибудь»; «...теперь же прошу, сделав мне милость, прислать ко мне грамоту в рассуждении утверждения меня на Нахичеванское ханство, наставление и халат чрез вашего какого человека,... и также приказать майору, чтобы он приехал ко мне вскорости и вместе со мною отправился бы в Нахичевань».

Невзирая на перенос военной операции, Россия старалась добыть лишние козыри в свою колоду политических карт. В феврале 1807 года она попыталась заполучить в свои руки находившегося в Сисиане претендента на нахичеванский престол Аббас Кули-хана. Подполковник Котляревский, а также Мехти Кули-хан, утверждённый незадолго до этого карабахским ханом вместо своего отца,
заколотого егерями майора Лисаневича, писали Аббас Кули-хану, «прося его под предлогом собственной его безопасности приехать в Шушу». Последний не отказывался, но, чувствуя неладное, с визитом тянул. На второе послание Мехти Кули-хана кенгерлинец ответа вообще не дал. Лазутчики доставили в Карабах весть о том, что, опасаясь быть похищенным, Аббас Кули-хан «принял намерение выехать за границу» и для этого просил у Аббаса Мирзы войск, «с коими он мог перевесть на ту сторону (за Араке) жителей магала Сисианского». Не медля более, Котляревский
послал в Сисиан капитана с сотней солдат с указанием привезти хана в Карабах, но жертва предупредила этот шаг — 2 февраля 1807 года Аббас Кули-хан бежал в Персию.

Керим-хан становится главным конкурентом своего слепого брата за место первого лица в Нахичевани. Аббас Кули-хан же к тому времени уже сошёл с политической сцены. В документе, датируемом 1810 годом, он упоминается как умерший. В другом документе вскользь проходит информация, что он был казнён.

Генеалогическое древо Нахичеванских

См. также 

 Нахичеванское ханство
 Келб Али-хан Кенгерли

Литература 
 Анвар Чингизоглы. Аббас Кули-хан Кенгерли. — Баку: издательство «Мутарджим», 2013, 68 с.

Примечания 

Военачальники Азербайджана
Азербайджанские ханства
Азербайджанская аристократия
Нахичеванские ханы